Евге́ний Серге́евич Коле́сников (род. , Джамбул, Казахская ССР, СССР) — российский баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Карьера 
С 2007 по 2009 год Колесников играл за ВЭФ. По итогам регулярного сезона 2008/2009 Евгений стал самым результативным игроком чемпионата Латвии и был приглашён на «Матча всех звёзд» чемпионата Латвии.

С 2011 по 2013 годы Евгений выступал за самарские «Красные Крылья», дважды выиграв Кубок России, а также Кубок вызова ФИБА. Ранее в активе Евгения уже была победа в Кубке вызова ФИБА 2005/2006 в составе пермского «Урал-Грейта».

В сезоне 2013/2014 Колесников защищал цвета казанского УНИКСа, с которым завоевал Кубок России, стал бронзовым призёром Единой Лиги ВТБ и вышел в финал Кубка Европы.

В сезоне 2014/2015 Евгений выступал за красноярский «Енисей», не пропустив при этом ни одной игры и дойдя с командой до четвертьфинала Кубка вызова ФИБА. В чемпионате Единой лиги ВТБ Колесников провел 30 матчей, в среднем набирая 7.0 очка и делая 2.5 подбора, 1.2 передачи и 1.1 перехвата за 19 минут. В 15 поединках Кубка вызова ФИБА его средняя статистика составила 8.1 очка, 2.0 подбора, 1.1 передачи и 1.1 перехвата за 19.6 минуты.

В июле 2015 года Колесников стал игроком «Автодора». В составе саратовской команды, провёл 23 матча в Единой лиге ВТБ в среднем набирая 8 очков, 2 подбора и 1,5 передачи. В Еврокубке сыграл 13 матчей, проводя на площадке в среднем 19 минут и набирая 7,6 очка, 1,5 подборов и 1,4 передачи.

В апреле 2016 года Евгений обратился к руководству «Автодора» с просьбой о переходе в «Обрадойро». Саратовский клуб пошёл навстречу Евгению, и не стал препятствовать переходу. В составе испанского клуба Колесников провёл 7 матчей (13,1 минуты, 5,6 очка, 1,9 подбора, 0,6 передачи, 0,6 перехвата).

По окончании сезона 2015/2016 Колесников вернулся в «Автодор», подписав однолетний контракт.

19 января 2017 года стал известен состав команд на «Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ». По итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ Колесников попал в состав команды «Звёзды России». В этом матче Евгений набрал 11 очков (3/7 трёхочковые) и сделал 2 подбора за 10:56 минуты.

В июне 2017 года Колесников перешёл в УНИКС.

В июле 2021 года Колесников вернулся в «Автодор».

В апреле 2022 года Колесников перешёл в ЦСКА с которым стал серебряным призёром Единой лиги ВТБ.

Сборная России 
В послужном списке Колесникова — победа на молодёжном чемпионате Европы в 2005 г. и «серебро» Всемирной летней Универсиады в Белграде в 2009 году. Также он провел 6 матчей за национальную сборную России на чемпионате мира в Турции в 2010 году.

В июне 2019 года Колесников был включён в список кандидатов на участие в сборе перед чемпионатом мира-2019.

Семья 
Женат на актрисе театра и кино Александре Прокофьевой. У них есть двое сыновей — Евгений и Михаил.

Баскетбольная школа 
В декабре 2016 года Колесников вместе с женой и её братом Денисом Прокофьевым открыл детско-юношескую баскетбольную школу «Спартанцы». Сам Евгений и ряд молодых тренеров будут учить азам баскетбола детей 6-11 лет и развивать у них навыки игры на паркете. Школа расположена у метро «Багратионовская» в Москве.

Суд с агентами 
В ноябре 2018 года бывшие агенты Колесникова — Вадим Михалевский и Обрад Фимич, обратились в Баскетбольный арбитражный трибунал (БАТ) с иском, утверждая, что Евгений незаконно расторг с ними соглашение в феврале 2017 года. Они также претендовали на компенсацию в размере комиссии с нового соглашения, подписанного игроком летом 2017 года с УНИКСом.

В результате длительного разбирательства суд полностью отклонил иск агентов к Колесникову, обязав их выплатить в пользу Евгения стоимость пошлины за рассмотрение дела в БАТ, а также стоимость услуг его адвокатов. По итогам судебного процесса Колесников заявил:

Конфликт с Рейнольдсом 
14 апреля 2019 года, после финальной сирены на матче с «Зенитом» (74:72) между Колесниковым и игроком петербургской команды Джаленом Рейнольдсом состоялся разговор с использованием нецензурных выражений, после чего Джален пальцами рук дотронулся до лица Колесникова. В ответ Колесников попытался ударить Рейнольдса ногой, но промахнулся.

Директорат чемпионата Единой лиги ВТБ принял решение дисквалифицировать Колесникова на 1 матч Единой лиги ВТБ и оштрафовал УНИКС на 100 000 рублей. В отношении Рейнольдса Директорат применил дисквалификацию на 2 матча Единой лиги ВТБ с условной дисквалификацией ещё на 3 игры и оштрафовал «Зенит» на 100 000 рублей.

Достижения

Клубные 
  Серебряный призёр Еврокубка (2): 2013/2014, 2020/2021
  Обладатель Кубка вызова ФИБА (2): 2005/2006, 2012/2013
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ (2): 2020/2021, 2021/2022
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ (2): 2013/2014, 2018/2019
  Серебряный призёр чемпионата России: 2020/2021
  Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2013/2014, 2018/2019
  Обладатель Кубка России (3): 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
  Бронзовый призёр Кубка России: 2009/2010

Сборная России 
  Серебряный призёр Универсиады: 2009
  Победитель чемпионата Европы (до 20 лет): 2005

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте БК «Спартак»

Баскетболисты России
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Урал-Грейт»
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК ВЭФ
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Обрадойро»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки сборной России по баскетболу